Eshun ist der Familienname folgender Personen:

 Ekow Eshun (* 1968), britischer Schriftsteller und Journalist
 John Eshun (* 1942), ghanaischer Fußballspieler
 Kodwo Eshun (* 1967), britischer Schriftsteller und Journalist
 Linda Eshun (* 1992), ghanaische Fußballspielerin

 Robert Eshun (* 1974), ghanaischer Fußballspieler